Launchy Tarn ist der Name folgender Seen im Lake District in England:

 Launchy Tarn (Dale Head), am Dale Head
 Launchy Tarn, am Armboth Fell, siehe Launchy Gill